Egbert (producent), Nederlandse muziekproducent
Egbert (Ontario), een plaats in Canada

Personen 
Egbert (voornaam), een jongensnaam
 Egbert I (doorverwijspagina)
 Egbert II (doorverwijspagina)
 Egbert van Saksen, hertog der Saksen (ca. 800)
 Egbert van Wessex, koning van Wessex (802-839)
 Egbert van Trier, aartsbisschop van Trier (977-993)
 Ecgberht (aartsbisschop van York), een 8e-eeuwse aartsbisschop van York
 Egbert (missionaris), missionaris en abt van klooster Rathmelsigi